Curculio est un genre d'insecte de l'ordre des coléoptères.
 Curculio est une pièce de théâtre comique de Plaute (193 av. J.-C.).